Pleșca ist der Familienname folgender Personen:

 Aurora Pleșca (* 1963), rumänische Ruderin
 Petru Pleșca (1905–1977), rumänischer Bischof
 Răzvan Pleșca (* 1982), rumänischer Fußballspieler